Эндла () — эстонский топоним:

 Эндла — деревня в волости Йыгева уезда Йыгевамаа.
 Эндла — деревня в волости Сааре уезда Сааремаа.
 Эндла — заповедник в Центральной Эстонии.
 Эндла — улица в Таллине.
 Эндла — театр в Пярну.